Oliveira do Douro ist der Name folgender Orte:

* Oliveira do Douro (Cinfães), Freguesia im Kreis Cinfães, Portugal
 Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia), Freguesia im Kreis Vila Nova de Gaia, Portugal